Liam Broady era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Jurij Rodionov ha sconfitto Kacper Żuk con il punteggio di 7–6(3), 6–4.

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Dennis Novak (primo turno)
  Dominic Stricker (semifinale)
  Altuğ Çelikbilek (ritirato)

  Pavel Kotov (secondo turno) 
  Daniel Masur (primo turno) 
  Marc-Andrea Hüsler (primo turno) 
  Tim van Rijthoven (quarti di finale)

Qualificati 

  Otto Virtanen (secondo turno)
  Jelle Sels (secondo turno)
  Gijs Brouwer (primo turno)

<ol start="4">
  Georgii Kravchenko (primo turno) 
  Marek Gengel (quarti di finale) 
  Aleksandar Kovacevic (secondo turno) </li>
</ol>

 Lucky loser 

  Aldin Šetkić (primo turno)  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno) 

 Wildcard 

  Jérôme Kym (primo turno)  Kilian Feldbausch (secondo turno)''

  Leandro Riedi (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

FlowBank Challenger Biel/Bienne 2022